Мёллер — немецкая () и датская () фамилия, в переводе с датского языка означает «мельник». Современный немецкий вариант слова «мельник» — , соответствующая фамилия — .

Фамилия

А 
 Мёллер, Адольф (1877—1968) — немецкий гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Мёллер, Аксель (1830—1896) — шведский астроном.
 Мёллер, Александр (1903—1985) — немецкий политик, министр финансов ФРГ.
 Мёллер, Альфред (1860—1922) — немецкий миколог и лесовод.
 Мёллер, Андреас (род. 1967) — немецкий футболист, чемпион мира и Европы.
 Мёллер, Арнольд Петер (1876—1965) — датский предприниматель, основатель группы компаний Maersk.

В 
 Мёллер, Валериан Иванович (1840—1910) — российский геолог и палеонтолог.
 Мёллер, Вигго Фредерик (1887—1955) — датский писатель.

Г 
 Мёллер, Ганс Петер Кристиан (1810—1845) — датский малаколог и Королевский инспектор в Северной Гренландии.
 Мёллер, Герман Джозеф (1890—1967) — американский генетик.

Д 
 Мёллер, Давид (род. 1982) — немецкий саночник, чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира.
 Мёллер, Дитрих — президент региональной компании «Сименс» в России, вице-президент Siemens AG.

Ж 
 Мёллер, Жанетт (1825—1872) — шведская художница.

З 
 Мёллер, Зильке (род. 1964) — восточногерманская легкоатлетка, спринтер.

И 
 Мёллер, Ингегерд (1928—2018) — шведская художница по текстилю и график.

Й 
 Мёллер, Йенс — датский кёрлингист.
 Мёллер, Йорген (1873—1944) — датский шахматист.

К 
 Мёллер, Клаус Микаэль (род. 1968) — датский шоссейный велогонщик.
 Мёллер, Карл Кристиан (1823—1893) — датский композитор и дирижёр.
 Мёллер, Кристиан (1904—1980) — датский физик-теоретик, член Датской АН.

М 
 Мёллер, Мартин (род. 1980) — датский лыжник.

О 
 Мёллер, Оскар (род. 1989) — шведский хоккеист.

П 
 Мёллер, Педер (1877—1940) — датский скрипач.
 Мёллер, Петер (род. 1972) — датский футболист, нападающий.

Р 
 Мёллер, Ральф (род. 1959) — немецкий культурист и киноактёр.

Ф 
 Мёллер, Франк (1970) — немецкий дзюдоист.
 Мёллер, Фриц Хансен (1887—1962) — датский миколог.

Х 
 Мёллер, Хенрик — норвежский кёрлингист.

Э 
 Мёллер, Эрик (род. 1979) — заместитель директора фонда «Викимедиа».

Я 
 Мёллер, Ян (род. 1953) — шведский футболист, вратарь.

Двойная фамилия 
 Слот-Мёллер, Агнес (1862—1937) — датская художница.
 Слот-Мёллер, Харальд (1864—1937) — датский художник.

См. также 
 
 Моллер